Okręty US Navy o nazwie USS  "Nansemond":

 Pierwszy "Nansemond" (1862) był bocznokołowym parowcem, który był w służbie Unii podczas wojny secesyjnej.
 Drugi "Nansemond" (1896) był transportowcem, który był w służbie od 1917 do 1919 i brał udział w działaniach I wojny światowej.
 Trzeci "Nansemond County" (LST-1064) był okrętem desantowym czołgów, który był w służbie pod koniec II wojny światowej.

Nansemond